Dáin I is een personage uit de werken van J.R.R. Tolkien.

Dáin I werd geboren in 2440 van de Derde Era van de Zon. Hij is een Dwerg van de Lijn van Durin en was de zoon van Náin II. Hij werd koning van de Grijze Bergen na diens dood in 2585.

In het jaar 2589 van de Derde Era kwamen er Draken uit de noordelijke woestenij, Forod en de Dorre Heide en vielen de Dwergen aan. Voor de poort doodden zij Dáin en zijn tweede zoon Frór. De Dwergen vluchtten toen naar Erebor en de zoon van Dáin, Thrór werd Koning onder de Berg.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dain I